Вышкув () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 37 715 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Дескурув
 Дрогошево
 Фидест
 Гульчево
 Каменьчик
 Кренги-Нове
 Лещыдул-Дзялки
 Лещыдул-Новины
 Лещыдул-Подвелёнтки
 Лещыдул-Пустки
 Люцынув-Дужы
 Люцынув
 Лосинно
 Наталин
 Рыбенко-Нове
 Ольшанка
 Рыбно
 Ситно
 Скушев
 Рыбенко-Старе
 Лещыдул-Стары
 Слюбув
 Свинётоп
 Тулево
 Тулево-Гурне
 Туманек
 Пусте-Лонки

Поселения 
 Блоне
 Бжезняки
 Гаювка-Лещыдул
 Гизевичка
 Грабник
 Халин
 Клин
 Кокощызна
 Кулко
 Лятошек
 Лещыны-Новины
 Лесничувка
 Лещыдул
 Лёретто
 Мала-Пшийма
 Марцувка
 Надлесництво-Лещыдул
 Оченте
 Пяски-Друге
 Пяски-Первше
 Подбоже
 Подкачелясе
 Подрыбне
 Рафа
 Рогувка
 Розалин
 Рыбаки
 Рыбенко-Лесьне
 Рыбенко-Лоховске
 Рынек
 Жеменьщызна
 Селерынувка
 Сувец
 Закежец
 Закрензе
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Браньщик
 Гмина Домбрувка
 Гмина Ядув
 Гмина Лохув
 Гмина Жонсник
 Гмина Сомянка
 Гмина Забродзе

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства